Persjamajski rajon kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Persjamajski rajon, Vitsebsk, distrikt, Vitsebsks voblast, 
 Persjamajski rajon, Minsk, distrikt, Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar